Жак Савари (; 22 сентября 1622, Дуэ, Анжу — 7 октября 1690) — французский экономист и правовед.

Происходил из купеческого рода и сам вёл торговлю — настолько успешную, что в 1670 г. был приглашён войти в состав комиссии, перерабатывавшей французское торговое право. Вклад Савари в эту работу был столь велик, что разработанный комиссией торговый кодекс получил название Кодекса Савари (1673). Доклады Савари на заседаниях комиссии были переработаны им в книгу «Совершенный предприниматель» (; Париж, 1675); Впоследствии Савари написал вторую книгу: «Указания и советы по наиболее важным вопросам коммерции» (; 1688). Большой вклад в развитие бухгалтерского дела внёс и его комментарий к торговому кодексу, изданный в 1675 г.

Среди семнадцати детей Савари были прямые продолжатели его научной деятельности — Жак Савари де Брюлон и Луи Филемон Савари.

Примечания

Литература